Johann Schulte ist der Name folgender Personen:
* Johann Schulte (Politiker, 1537) (1537–1597), deutscher Jurist und Politiker, Hamburger Ratsherr
 Johann Schulte (Politiker, 1621) (1621–1697), deutscher Jurist und Politiker, Hamburger Bürgermeister
 Johann Schulte (Politiker, 1662) (1662–1719), deutscher Kaufmann und Politiker, Hamburger Ratsherr
 Johann Schulte (Politiker, 1751) (1751–1817), deutscher Jurist und Politiker, Hamburger Ratsherr
 Johann Friedrich von Schulte (1827–1914), deutscher Rechtswissenschaftler

Johann Schulte steht weiter für:
 Johann Schulte (Schiff), deutsches Frachtschiff 

Siehe auch:
 Hannes Schöner (geb. Johannes Schulte-Ontrop; * 1953), deutscher Sänger und Musiker